Horik ist der Name folgender Personen:

 Horik I. (Erik I., Horich oder Horik der Ältere; † 854), regierte von 813 bis 854 als Herrscher („König“) über Teile des heutigen Dänemark und Schonen
 Horik II. (auch: Hårik, Haarik oder Erik; * um 840, † nach 870), dänischer Wikinger und zwischen 854/57 und 870/73 König in Jütland und Schleswig